Ріа — занурена в море річкова долина
 Ріа — округ в штаті Теннесі, США
 РІА — Російська імператорська армія
 Ріа Торрес — персонаж серіалу «Теорія брехні»
 РИА Новости ()

Ріа-Формоза — природний парк у регіоні Алгарве

Ріа-Сіраш — муніципалітет у департаменті Східні Піренеї

Ріа —

Ріа — громада в кантоні Фрібур

Особи 

 Ріа Бекерс — нідерландський політик
 Ріа Клаймен — канадська журналістка
 Ріа Томпсон — австралійська академічна веслувальниця